Naser est un terme pouvant désigner :

Prénom
 Naser Aliji (né en 1993), footballeur albanie
 Naser Al Shami (né en 1982), boxeur syrien
 Naser-e Chosrau (1004-1074), philosophe, théologien et poète de langue perse
 Naser Makarem Shirazi (né en 1924), ayatollah iranien
 Naser Orić (né en 1967), homme militaire bosniaque

Patronyme
 Salwa Eid Naser (née en 1998), athlète bahreïni.

Toponyme

Nāşer, ville du Khouzistan.
 Kalateh-ye Naser, ville du Khorasan méridional.

Rivière Naser (aussi Nežárka), rivière de la Bohême-du-Sud.

Voir aussi
 
 
 ,